Jarotzky ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslaw von Jarotzky (1851–1928), deutscher Landrat sowie Regierungspräsident in Danzig 1902/09 und Münster 1909/13